Plurale di lettera
Letteratura
Lettere di Platone
Lettere di Plinio il Giovane
Lettere di Arthur Schnitzler
Lettere è un comune italiano della città metropolitana di Napoli
Lettere, facoltà universitaria in cui si compiono studi umanistici.
Lettere è un insegnamento, nella scuola italiana. La cattedra di lettere comprende italiano, antologia, grammatica, storia e geografia
Lettere è un epistolario di J. R. R. Tolkien, 1ª ed. originale	del 1981 mentre la 1ª ed. italiana del 1990